Величие Божие (Божественное величие):

 Величие Божие — понятие в иудаизме и каббале.
 «Величие Божие» (1894) — сочинение поэта Николая Энгельгардта.

См. также 
 Саваоф (одно из имён Божиих, изображает беспредельное величие Божие).
 Всемогущество Божие (; ; слав. «могущество Господа»)
 Эль-Шаддай

Примечания